Джо Ке́лли ():
 Келли, Джо (1913—1993) — ирландский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Келли, Джо (род. 1988) — американский бейсболист.